Schlatterer ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Schlatterer (1940–2013), deutscher Tiermediziner
 Stefan Schlatterer (* 1967), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Oberbürgermeister von Emmendingen

Siehe auch:
 Schlatter